Манастир Светог архангела Гаврила може бити:

 Манастир Светог архангела Гаврила (Земун)
 Манастир Светог архангела Гаврила (Јерменчић)
 Манастир Светог архангела Гаврила (Лопардинце)
 Манастир Светог архангела Гаврила (Пирковац)

Види још 
 Манастир (вишезначна одредница)
 Манастир Светог Саве
 Манастир Никоље (вишезначна одредница)